Мадер има више значења:
 Мадер (Калифорнија)
 Мадер (Пенсилванија)